Robin Leblanc (né le  à Coire) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-suisse qui évolue en position d'ailier droit.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1999-2000 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ
|| 51 || 6 || 22 || 17 || 40 || 5 || 2 || 1 || 3 || 8 
|-
| 2000-2001 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ
|| 61 || 24 || 38 || 62 || 33 || 11 || 7 || 15 || 8 || - 
|-
| 2001-2002 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ
|| 55 || 17 || 21 || 38 || 103 || 5 || 1 || 2 || 3 || 6 
|-
| 2002-2003 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ
|| 67 || 36 || 37 || 73 || 70 || 10 || 2 || 7 || 9 || 16 
|-
| 2003-2004 || Drakkar de Baie-Comeau  || LHJMQ
|| 60 || 24 || 46 || 70 || 81 || 4 || 0 || 2 || 2 || 6 
|-
| 2004-2005 || Ice Dogs de Long Beach  || ECHL
|| 19 || 1 || 2 || 3 || 16 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || HC Ajoie || LNB
|| 12 || 2 || 1 || 3 || 37 || 6 || 4 || 1 || 5 || 6 
|-
| 2005-2006 || HC Ajoie || LNB
|| 37 || 12 || 11 || 23 || 60 || -||- ||- || -|| -
|-
| 2006-2007 || HC Davos || LNA
|| 36 || 14 || 5 || 19 || 44 || 9 || 3 || 0 || 3 || 12 
|-
| 2007-2008 || HC Davos || LNA
|| 17 || 8 || 2 || 10 || 12 || 12 || 2 || 2 || 4 || 20 
|-
| 2008-2009 || HC Davos || LNA
|| 27 || 8 || 3 || 11 || 6 || 14 || 2 || 0 || 2 || 8 
|-
| 2009-2010 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
|| 35 || 5 || 6 || 11 || 22 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
|| 43 || 9 || 7 || 16 || 12 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 2011-2012 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 45 || 2 || 5 || 7 || 40 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2012-2013 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 48 || 8 || 4 || 12 || 24 || 16 || 1 || 2 || 2 || 18 
|-
| 2013-2014 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 39 || 17 || 12 || 29 || 30 || 10 || 1 || 8 || 9 || 24
|-
| 2014-2015 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||23 ||11 ||13 || 24|| 53 ||-||- ||- || -|| -
|-
| 2015-2016 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 44|| 14|| 18|| 32||37 || 5|| 0||1 ||1 || 8
|-
| 2016-2017 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||37 ||12 ||11 ||23 || 50 ||10 || 3|| 2|| 5|| 14
|-
| 2017-2018 || SC Langenthal || LNB || 45||10 ||8 ||18 || 54 || 11|| 1|| 1|| 2||10 
|-
| 2018-2019 || SC Langenthal || LNB ||44 ||15 ||16 ||31 ||56  ||15 ||7 ||5 || 12||10

Références 

Naissance en janvier 1983
Naissance à Coire
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du SC Langenthal
Attaquant de hockey sur glace